Эмануил Ива́нов ():
 Иванов, Эмануил (1857—1925) — болгарский математик и физик.
 Иванов, Эмануил (род. 1998) — болгарский пианист.